Wilcza Wola – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie tarnowskim.

Przypisy 

Radomyśl Wielki (gmina)